Molekulska formula C11H15ClO2 se može odnositi na:

 Metaglikodol
 Fenaglikodol